Der Name Perce oder Percé bezeichnet:

 Percé, einen Ort in der kanadischen Provinz Quebec
 Legrand W. Perce (1836–1911), einen US-amerikanischen Politiker
 Perce Point, Landspitze der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:

 Nez Percé